Szeptem — другий диск в доробку Анни Марії Йопек. Альбом отримав статус платинового диска.

Список треків 
CD1 Szeptem
 Moja i twoja nadzieja
 Dwa serduszka cztery oczy
 Czas rozpalić piec
 Cichy zapada zmrok
 Bandoska
 Szeptem
 Bezsenna noc
 Oddalasz się
 Samba przed rozstaniem
 Pocałunki
 Gram o wszystko
 Jeszcze poczekamy

CD 2 Koncert
 Do widzenia, Teddy
 Panienka z temperamentem
 Dla ciebie jestem sobą
 W polu lipeńka
 Czas rozpalić piec
 Jej portret
 Ludzkie gadanie
 Zielono Mi
 Kołysanka rosemary
 Samba przed rozstaniem
 Ach śpij kochanie

Сингли:
 1998 Samba przed rozstaniem

Примітки 

Джазові альбоми